Ollie – skateboarding trick
Ollie – cantante finlandese
Ollie – comune degli Stati Uniti d'America
Ollie – abbreviazione di Oliver (in italiano Oliviero)

Pagine correlate 
 Olly